Склад збірної Італії на чемпіонаті світу 1986 

Докладніше…Італія
Італія 1986